Назва топонімів і похідне  слово від українського прізвища Щербина.

В Україні є населений пункт із схожою назвою:
 Щербини — село, Житомирська область, Черняхівський район

В Білорусі є кілька населених пунктів із назвою (), що відповідає назві Щербини:
 Щербини — село, Гомельська область, Брагінський район;
 Щербини — село, Мінська область, Мінський район;

В Росії є населений пункт із назвою (), що відповідає назві Черники:
 Щербини — село, Ярославська область,  Данилівський район.

Інші застосування 
Щербини — українська знать, якій було присвоєно  дворянський титул. Цей рід значився на Слобожанщині з середини XVII століття.

Див. також 
 Щербина

Примітки